Торнау — фамилия; Торнау — баронский род.

 Торнау Фёдор Фёдорович — русский офицер, автор «Записок кавказского офицера», дипломат
 Торнау, Юргис — литовский литературовед, библиотекарь, писатель